Cingulum (ceinture en Latin) peut faire référence à:

Anatomie 
En anatomie, le terme peut faire référence à :
 Cingulum (cerveau), une région du cerveau
 Cingulum (dent), une saillie de la face interne des incisives et des canines

Biologie 
 une paroi verticale entourant le frustule, une coque entourant certaines diatomées, qui peut être formée d'une simple bande siliceuse ou comporter plusieurs bandes ou segments cingulaires

Vocable militaire 
 Cingulum militare (en français : ceinture militaire), la ceinture de l'équipement personnel du soldat de l'armée romaine pour ceinturer sa tunique et porter ses épées
 une ceinture de fortifications autour de villes romaines. Le terme peut se retrouver dans:
 le nom romain de ville de Cingoli, en Italie

Autre 
 une série de romans écrits par l'auteur américain John Maddox Roberts